

Musica
White Christmas – celebre canzone natalizia
White Christmas/Natale dura un giorno – singolo di Fred Bongusto e Iva Zanicchi del 1973
White Christmas – singolo dei Crash Test Dummies del 2002
White Christmas – album di Bing Crosby del 1945
White Christmas – album di Pat Boone del 1959
White Christmas – album di Al Green del 1986
White Christmas – album di Rosemary Clooney del 1996
White Christmas – album di Martina McBride del 1998
White Christmas – album della Twelve Girls Band del 2005
White Christmas – album di Deana Martin del 2011
White Christmas – album di Peter Andre del 2015

Varie
Bianco Natale (White Christmas) – film del 1954 diretto da Michael Curtiz
White Christmas – serial televisivo sudcoreano del 2011
White Christmas – musical